Denumirea de Guvernul Boc se poate referi la:
Guvernul Boc (1), în funcție 22 decembrie 2008–23 decembrie 2009
Guvernul Boc (2), în funcție 23 decembrie 2009–9 februarie 2012.